Breathless har flere betydninger:

Musik

Sange 
 Breathless (sang af Jerry Lee Lewis) − en sang af Jerry Lee Lewis fra 1958
 Breathless (sang af The Corrs) − en sang af The Corrs fra 2000
 Breathless (sang af Shayne Ward) − en sang af Shayne Ward fra 2007
 Breathless (sang af Corinne Bailey Rae) − en sang af Corinne Bailey Rae fra 2007

Albums 
 Breathless (Camel-album) − et album af Camel fra 1978
 Breathless (Kenny G-album) − et album af Kenny G fra 1992
 Breathless (Shankar Mahadevan-album) − et album af Shankar Mahadevan fra 1998
 Breathless (Shayne Ward-album) − et album af Shayne Ward fra 2007
 Breathless (The Eyes of a Traitor-album) − et album af The Eyes of a Traitor fra 2010
 Breathless (Terence Blanchard-album) − et album af Terence Blanchard fra 2015

Bands 
 Breathless (band) − et engelsk band

Film og tv 
 Breathless (film fra 1960) − en fransk film af Jean-Luc Godard
 Breathless (film fra 1982) − en hollandsk film
 Breathless (film fra 1983) − en genindspilning af filmen fra 1960, med Richard Gere
 Breathless (film fra 2008) − en sydkoreansk film instrueret af og med Yang Ik-june
 Breathless (film fra 2012) − en amerikansk film med Gina Gershon
 Breathless (tv-serie) − en britisk historisk dramaserie